Kamenz ist der Name folgender Orte:

 Kamenz, Große Kreisstadt im Landkreis Bautzen
 Kamieniec Ząbkowicki (deutsch Kamenz; auch Camenz), Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Kamenz ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Kamenz (* 1976), deutsche Duathletin und Triathletin
 Igor Kamenz (* 1968), deutscher Pianist
 Matti Kamenz (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Uwe Kamenz (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Werner Kamenz (* 1960), deutscher Fußballspieler